

Patronyme
 Jean-Luc Molinéris, (1950- ), était un coureur cycliste français.
 Pierre Molinéris, (1920-2009), est un coureur cycliste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme